Euljiro 1-ga (을지로입구역) est une station du métro de Séoul sur la ligne 2, dans l'arrondissement de Jung-gu et plus précisément dans le nord du quartier commerçant de Myeong-dong. Elle se situe juste à côté de la section principale du Lotte Department Store.

Situation sur le réseau

Histoire

Services aux voyageurs

Accès et accueil

Desserte

Intermodalité

Projets

À proximité

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes 
 

Station du métro de Séoul
Ligne 2 du métro de Séoul